Якуб Ющик (; 24 июля 1893, с. Жегоцина, Австро-Венгрия (ныне Малопольское воеводство Польша) — 14 апреля 1945, там же) — польский .

Биография 
Родился в бедной крестьянской семье. С детства увлекся скульптурой, начинал как народный скульптор — самоучка. Учился у народных мастеров.

После начала Первой мировой войны добровольцем вступил в Товарищество стрелков, военизированную общественно-просветительскую организацию, затем в Польские легионы. На фронте в 1915 году был тяжело ранен и госпитализирован, в феврале 1916 года вернулся в армию. По состоянию здоровья в 1917 году был переведен в архив легионов, расположенный в Кракове. Воспользовавшись пребыванием в Кракове, поступил в Школу изящных искусств, где учился у К. Лящка.

Работы Я. Ющика на патриотические темы заинтересовали ректора Краковской академии изящных искусств Юлиана Фалата.

Участник Советско-польской войны. В 1922 году Ющик был уволен из армии и, намереваясь посвятить себя искусству, начал работать в школе искусства и скульптуры в Клевани.

В 1925 году был награждён главным призом на художественном конкурсе, организованном Польской академией наук за работу под названием «Боевой клич». Благодаря этой награде о нём стало известно широкой публике.

В начале Второй мировой войны Ющик был мобилизован в армию, но вскоре попал в плен к немцам.

Творчество 

Автор монументальных и надгробных памятников, бюстов, барельефов и др.
Работы Ющика очень разнообразны как по тематике, так и по технике, материалу и масштабу. У скульптора не было своей художественной мастерской — свои работы на природе он выполнял терпя капризы погоды и временные неудобства. Личное участие в Польских легионах придавало его скульптурам аутентичность и давало предпочтение ему как автору и исполнителю заказанных послевоенных памятников. Большинство его патриотических памятников было снесено оккупантами во время Второй мировой войны. Некоторые из них позже реконструированы.

Ссылки 
  Jakub Juszczyk

Военнослужащие Польских легионов (1914–1918)
Выпускники Краковской академии искусств
Участники Советско-польской войны (Польша)
Военнопленные Польши (Вторая мировая война)